Eliminacje do Pucharu Narodów Afryki 1994 odbywały się w 8 grupach. Z kwalifikacji zwolnione były zespoły Wybrzeża Kości Słoniowej (jako obrońca tytułu) i Tunezji (jako gospodarz).

Preeliminacje 

 Wynik łączny: 4-0
 Awans: 

 Wynik łączny: 4-1
 Awans:

Faza grupowa

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Baraż 
Zespoły Gwinei i Burundi walczyły o awans w dodatkowym meczu z powodu jednakowej liczby punktów oraz identycznego bilansu bramek.

 Awans:

Grupa 7

Grupa 8

Awans 
Awans do turnieju finałowego w Tunezji zdobyły zespoły:
  - jako gospodarz
  - obrońca tytułu
  - zwycięzca grupy 1
  - zwycięzca grupy 2
  - zwycięzca grupy 3
  - 3 pozycja w grupie 3, zajął miejsce Algierii
  - zwycięzca grupy 4
  - zwycięzca grupy 5
  - zwycięzca grupy 6 (po barażu)
  - zwycięzca grupy 7
  - zwycięzca grupy 8
  - 2 miejsce w grupie 8

Przypisy 

Puchar Narodów Afryki
1992 w piłce nożnej
1993 w piłce nożnej
1992 w Afryce
1993 w Afryce